«Светловолосое дитя» () — девятая серия первого сезона телесериала Мастера ужаса. Впервые серия была показана 6 января 2006 года. Режиссурой занимался Уильям Мэлоун.

Сюжет 
Действие серии начинается с демонстрации некоего мрачного обряда. После этого действие переносится к замкнутой девочке Таре, которая не имеет друзей в своём классе. Её похищает странная пара и запирает в подвале дома. Однако в подвале она не одна, здесь также находится мальчик, горло которого изуродовано висельной петлёй, в связи с чем он не может разговаривать. Этот мальчик оказывается сыном похитителей. Он утонул в озере, но родители пошли на сделку с дьяволом. Для того чтобы мальчик жил, им нужно отдать за него 12 детей. Тара оказывается последней из них и узнает страшную тайну мальчика. Но девочка отдаёт ему свою жизнь. Мальчик просит у неё прощение перед убийством, а в момент убийства девушка пишет на листе бумаги кровью: «Я прощаю тебя, Джонни». Сын жив, и родители рады, однако мальчик тоже пошёл на сделку с дьяволом и пообещал ему своих родителей за Тару. Девочка оживает.

В ролях 

Эпизоды первого сезона сериала «Мастера ужасов»